«Алматы-1» — проектируемая станция Алма-Атинского метрополитена.

История 
10 марта 2003 согласно генеральному плану развития г. Алматы заложено строительство линии, ведущей к железнодорожной станции Алматы-1

7 октября 2016 главный инженер проектов ТОО «Метропроект» Павел Московчук рассказал, что станция метрополитена в районе железнодорожного вокзала Алматы-1 крайне необходима, потому что она свяжет метрополитен с внешним транспортом Казахстана северной стороны.

15 июня 2017 в алматинском метрополитене уточнили, что идет поиск привлечение инвестиций для проектирования и строительства станции, которая находится в направлении второй очереди.

23 января 2021 проектировщики генплана предлагают продолжить существующую сегодня линию метро до Калкамана, а с другого конца, от станции «Райымбек батыр», продлить ветку на север, через ж/д вокзал Алматы-1 и строящийся автовокзал «Северный» до поселка Ынтыма

11 февраля 2021 анонсировано, что после 2025-го года при поддержке государства в Алматы до 2030 года может появиться направление метро с данной станции от Саяхата (станции «Райымбек») вниз по Сейфуллина, через вокзал Алматы-1 до вокзала «Северный» с дальнейшим продлением до Гейт-сити в Алматинской области

2 сентября 2021 член правления фонда «Аспандау» Тимур Сакенов предлагает закольцевать район нахождения станции Алматы-1 с районом станции западный автовокзал Калкаманом

1 февраля 2022 архитектор и урбанист Аян Зикирин предложил более экономичный способ удлинить метро до станции Алматы-1

4 июля 2022 на заседании Общественного совета аким мегаполиса Ерболат Досаев сообщил, что планируется пустить новую ветку — на север, до ж.-д. вокзала Алматы-1. На встрече с жителями Турксибского района он упомянул, что, скорее всего, северная линия подземки будет наземной и протянется вдоль существующих сегодня ж.-д. путей на проспекте Суюнбая. Принять уточнённый План развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года чиновники обещают к 5 сентября 2022 года

Ближайшие объекты 
 Ж/д вокзал «Алматы-1»
 АО «Международный аэропорт Алматы»
 ЖК «Теремки» (застройщик: Группа компаний Qazaq Stroy)
 ЖК на Толстого / Сауранбаева (застройщик: АО «Национальный управляющий холдинг „Байтере́к“»)
 СМ «Чайка»
 ТРЦ «Mart» и ТФЦ «Mart Village»
 Сквер и парк им. С. Сейфуллина
 Стадион «Алаш»
 Роща им. Баума

Примечания

Ссылки 
 Станция на форуме Наш Транспорт

Станции Алма-Атинского метрополитена
Строящиеся и проектируемые станции Алма-Атинского метрополитена